Rottenburg peut faire référence à :
 Rottenburg am Neckar, ville de l'arrondissement de Tübingen en Bade-Wurtemberg, Allemagne ;
 Rottenburg an der Laaber, ville de l'arrondissement de Landshut en Basse-Bavière, Allemagne.

Voir aussi 
 Rotenburg
 Rothenburg